Hecklader sind Anbaugeräte für die Landwirtschaft, die an die Dreipunkthydraulik von Traktoren angebaut werden können. Sie dienen zum Heben und Bewegen von Lasten. Diese Geräte sind eine preiswerte Alternative zu einem Frontlader. Sie werden hauptsächlich für Traktoren bzw. Schlepper mit Wendesitzeinrichtung (speziell im Wein- und Obstbau) verwendet.

Weblinks 

Landmaschine